Сан Игнасио Серо Гордо има више значења:

 Сан Игнасио Серо Гордо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Сан Игнасио Серо Гордо (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Игнасио Серо Гордо (Сан Игнасио Серо Гордо, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику